Vigh Gyula (1889–1958) geológus, paleontológus
Vigh Gyula (1947) amerikai magyar vegyészmérnök, az MTA külső tagja